Sabanejew (russisch Сабане́ев) ist der Familienname von:

 Boris Leonidowitsch Sabanejew (1880–1917), russischer Komponist
 Leonid Leonidowitsch Sabanejew (1881–1968), russischer Musikkritiker, Musikwissenschaftler und Komponist
 Leonid Pawlowitsch Sabanejew (1844–1898), russischer Zoologe und Jagdexperte